George Macaulay Trevelyan (1876-1962) – storico e scrittore britannico
 George Otto Trevelyan (1838-1928) – storico e politico inglese
 George Lowthian Trevelyan (1906-1996) – educatore britannico